Adolfo Mugica puede referirse a:

Adolfo Mugica, farmacéutico y abogado argentino, ministro de Agricultura de su país entre 1914 y 1916;
Adolfo Mugica, abogado argentino, hijo del anterior, ministro de Relaciones Exteriores de su país entre abril y agosto de 1961.